Kentwood est le nom de plusieurs municipalités aux États-Unis :
 Kentwood en Louisiane ;
 Kentwood dans le Michigan.

Homonymie de localités aux États-Unis